Гленили — название населённых пунктов.

 Гленили (Уиклоу) — деревня в Ирландии, в графстве Уиклоу.
 Гленили (Донегол) — деревня в Ирландии, в графстве Донегол.